Bojtschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Bojtschuk (* 1984), ukrainischer Skispringer
 Mychajlo Bojtschuk (1882–1937), ukrainischer Maler
 Sofija Nalepynska-Bojtschuk (1884–1937), ukrainische Künstlerin
 Taras Bojtschuk (* 1966), ukrainischer Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Boychuk